Afera Thomasa Crowna – film z 1968 r. w reżyserii Normana Jewisona z Steve’em McQueenem i Faye Dunaway, znany też pod alternatywnym tytułem Sprawa Thomasa Crowna
 Afera Thomasa Crowna – film z 1999 r. w reżyserii Johna McTiernana z Pierce’em Brosnanem i Rene Russo